Cecropia – città dell'antica Grecia ubicata in Attica
Cecropia – genere di piante appartenente alla famiglia delle Urticaceae
 Cecropia – caratteristica di albedo della superficie di Marte